«Perfect Day» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Perfect Day (1929), película de Laurel y Hardy.
 Perfect Day (2005), película para TV dirigida por David Richards.
 Perfect Day (2007), episodio (T04E01) de Ben 10.

Música 
 Perfect Day (1972), canción de Lou Reed.
 Versiones: de Duran Duran (1995), de caridad por la BBC (1997), de Susan Boyle (2010), etc.
 Perfect Day (1998), álbum de Lou Reed.
 Perfect Day (2007), álbum de Cascada.
 Perfect Day (2008), canción de Cascada.